Bibanasiella är ett släkte av svampar. Bibanasiella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Bibanasiella